Владимир Васильевич Смирнов (1856—?) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения.

Биография 
Сын надворного советника Тамбовской губернии.

 11 сентября 1874 — Воспитанник Морского корпуса.
 8 октября 1876 — Гардемарин.
 8 октября 1878 — Мичман.
 12 сентября 1880 — Командир роты экипажа клипера «Всадник».
 5 декабря 1880 — Заведующий оружием при экипаже.
 4 сентября 1881 — Адъютант при экипаже.
 25 июля 1882 — В тихоокеанском плавании на корвете «Скобелев» (командир 5-й роты).
 1 января 1884 — Лейтенант.
 12 сентября 1886 — 15 сентября 1888 — В составе учебно-артиллерийской команды.
 4 ноября 1888 — Командир 10-й роты Санкт-Петербургского порта.
 Слушатель минного офицерского класса.
 В составе учебно-артиллерийского отряда.
 10 сентября 1890 — Старший артиллерийский офицер крейсера «Африка».
 12 марта 1892—1893 — Старший артиллерийский офицер канонерской лодки «Мина».
 Преподаватель.
 19 апреля 1894 — Командир парохода «Нева».
 14 мая 1896 — Капитан 2-го ранга.
 16 декабря 1896—1898 — Старший офицер мореходной канонерской лодки «Гремящий».
 23 марта 1898 — Командир канонерской лодки «Бурун».
 1898—1899 — Командир миноносца «Сокол».
 1899—1900 — Командир парохода «Нева»
 1901—1902 — Командир мореходной канонерской лодки «Гремящий».
 1903—1904 — Заведующий миноносцами и их экипажами.
 6 декабря 1904 — Капитан 1-го ранга.
 13 декабря 1904 — Командует эскадренным броненосцем «Император Николай I».
 14-15 мая 1905 — Участвовал в Цусимском сражении, получил осколочное ранение в голову, но из строя не выбыл. Был одним из инициаторов сдачи в плен. По возвращении в Россию был предан суду, приговорён к смертной казни, заменённой 10 годами заключения в Петропавловской крепости.
 1909 — Освобождён из заключения.

Отличия 
 Орден Святой Анны III степени (1894)
 Серебряная медаль в память Царствования Императора Александра Третьего (1896)
 Серебряная медаль в память Священного Коронования Их Императорских Величеств (1898)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (6.12.1899)
 Черногорский орден Князя Данила 3-й степени (1899)
 Персидский орден Льва и Солнца (1900)
 Бронзовая медаль в память военных событий в Китае 1900—1901 годов (1902)
 Японский орден Священного Сокровища 3-й степени (1902)